A categoria 73 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 30 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
Primeira Rodada

Grupo B
Primeira Rodada

Grupo C
Primeira Rodada

Grupo D
Primeira Rodada

Campeonato Mundial de Judô de 2017